Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1977 – pierwsze mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 26 marca – 4 kwietnia 1977 roku w Kuwejcie. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 1978.

Zwyciężyła w nich reprezentacja Japonii uzyskując awans na MŚ 1978.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 
 Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1977 w piłce ręcznej
1977 w Azji